Боас () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Боас, Исмар Исидор — немецкий гастроэнтеролог.
 Боас, Франц (1858—1942) — американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель.
 Боас, Нора (1879—1963) — нидерландская пианистка и певица.
 Боас, Эдуард (1815—1853) — германский писатель, путешественник, купец.